Berghaven (Hoek van Holland)
Berghaven (Katwijk), de uitloop van de Oude Rijn
Berghaven (Schipperskerk)